John Pratt kan syfta på:

* John Pratt, 1:e markis Camden (1759–1840), brittisk politiker
 John Pratt, 3:e markis Camden (1840–1872), brittisk politiker
 John Pratt, 4:e markis Camden (1872–1943), brittisk peer
 John Pratt (1657–1725), engelsk domare
 John Pratt (1753–1824), amerikansk arméofficer
 John Pratt (1834–1886), engelsk cricketspelare
 John Pratt (1873–1952), skotsk liberal politiker
 John Pratt (1894–1973), manitobisk politiker
 John Pratt (1913–1992), anglikansk ärkediakon och prost
 John Pratt (född 1948), engelsk fotbollsspelare
 John H. Pratt (1910–1995), amerikansk domare
 John Henry Pratt (1809–1871), brittisk präst och matematiker
 John Lee Pratt (1879–1975), amerikansk affärsman
 John Teele Pratt (1873–1927), amerikansk affärsjurist, filantrop och impressario
 John W. Pratt (född 1931), amerikansk ekonom